Пётр Анохин:
 Анохин, Пётр Кузьмич (1898—1974) — учёный-физиолог, академик АМН СССР и АН СССР.
 Анохин, Пётр Фёдорович (1891—1922) — советский государственный деятель, член ВЦИК, ответственный секретарь Дальбюро.